5-ий Чемпіонат Росії з футболу проходив у 1996 році. Титул чемпіона Росії вчетверте здобув футбольний клуб Спартак.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Москва) взяв участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 як переможець Кубку Росії 1996—1997.

Позначення:

Результати

Золотий матч

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
1996 у Росії
Росія